

Presentación previa 
Por ser un torneo nuevo no tiene campeón defensor.

James Duckworth derrotó en la final a Sam Barry.

Cabezas de serie 

  Sam Groth (Primera ronda, retiro)
  Lu Yen-hsun (Cuartos de final)
  Yūichi Sugita (Primera ronda)
  Lukáš Lacko (Segunda ronda, retiro)

<ol start=5>
  John-Patrick Smith ''(Primera ronda, retiro)
  Alexander Sarkissian ''(Semifinales)
  Zhang Ze  ''(Cuartos de final)
 ''' James Duckworth (Campeón)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Bangkok 3 2016